Il singolare del torneo di tennis ATP Birmingham 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Eliot Teltscher 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Assente
 Assente

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Peter Fleming (secondo turno)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 José Luis Clerc (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1980